Osoby o tym nazwisku:
 Edward Orlicki − polski księgarz
 Marcin Orlicki − polski prawnik